O est la  lettre et la  voyelle de l'alphabet latin.

O est la  de l'alphabet arménien.

Codes 
 O est le code des Asturies (la lettre O étant l'abréviation d'Oviedo, la capitale), selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.
 O O est le code désignant les avions immatriculés en Belgique.

Patronyme 
O est un nom de famille qui se rencontre au Japon, en Corée, en Belgique et dans le nord de la France.

 Jean d'O, seigneur français ().
 François d'O, frère de Jean.
 Mipo O (1977-), réalisatrice et scénariste japonaise.
 Ritsusei O (1958–), joueur de go japonais.
 Cédric O (1982-), homme politique français, frère de Delphine.
 Delphine O (1985-), femme politique française, sœur de Cédric.

Arts et culture

Histoire / Géographie

 Ô est le nom d'un château de la commune de Mortrée en Normandie, le château d'Ô.
 O est le patronyme de la famille de ses seigneurs, dont le plus connu est François d'O qui fut un mignon du roi Henri III.
 Ô est une folie (ou maison de plaisance) du  à Montpellier. Ce château fut édifié entre 1743 et 1750 par l'architecte montpelliérain Charles Gabriel Le Blanc. Il est aujourd'hui consacré aux spectacles culturels et aux arts plastiques.

Littérature, bande dessinée 
 O est le titre d'un roman de l'écrivain finlandais Miki Liukkonen (paru en 2017 ; en français en 2021).
L'écrivain allemand Heinrich von Kleist a écrit la nouvelle intitulée La Marquise d'O…. Cette nouvelle a été adaptée au cinéma avec le même titre La Marquise d'O… par Éric Rohmer.
 Dans son poème « Voyelles », Arthur Rimbaud décrit ainsi la lettre O : « O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, / Silences traversés des Mondes et des Anges : /  — O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! »
 Histoire d'O est un roman érotique de Pauline Réage. Il a été adapté en bande dessinée et en film.
 Histoire d'O est une série de bande dessinée, adaptation du roman du même nom.

Cinéma 
 Histoire d'O est un film, adaptation du roman du même nom.
 Éric Rohmer a réalisé le film La Marquise d'O…, adaptation de la nouvelle du même nom.
 O est le titre original d'une adaptation moderne américaine réalisée par Tim Blake Nelson, sortie en 2001, dOthello de William Shakespeare. Ce film est sorti en France sous le titre Othello 2003.

 Musique 
 O est le titre du premier album de Damien Rice sorti en février 2002.
 O est le titre d'un album du groupe ZONE (2002).
 O est le titre d'un des albums du groupe sud-coréen TVXQ (Dong Band Shin Ki), paru en septembre 2007.
 O est le pseudonyme utilisé par le leader du groupe Undercover Slut.
 O, pseudonyme du chanteur français Olivier Marguerit, ancien membre du groupe Syd Matters.

 Télévision 
 O', téléroman québécois diffusé en 2012.

 Cirque 
 « O »'' est un des spectacles permanents du Cirque du Soleil, présenté à Las Vegas.

 Sciences 

 Astronomie 
 Dans la désignation des planètes mineures, le O indique un objet céleste qui a été découvert entre le 16 et le  d'une année.
 O est une classe de la classification de Harvard.

 Biologie 
 Le sang est du groupe sanguin O si ses globules rouges ne portent aucun agglutinogène.

 Mathématiques 
 Les lettres o et O sont les notations de Landau, intervenant en analyse.

 L'informatique a adopté les notations de Landau o et O, en théorie de la complexité des algorithmes.

 Linguistique 
 º est l'indicateur ordinal masculin, utilisé dans plusieurs langues (espagnol, italien, portugais). Sa glyphe est une lettre o minuscule, représentée en exposant. Son code Unicode est U+00BA (voir la table des caractères Unicode/U0080 – commandes C1 et latin étendu).
 [o] est le symbole, en alphabet phonétique internationale, représentant la voyelle mi-fermée postérieure arrondie.
 [ɔ] est le symbole, en alphabet phonétique internationale, représentant la voyelle mi-ouverte postérieure arrondie.

 Physique-chimie 
 O est le symbole de l'élément chimique oxygène (liste des éléments chimiques).

 Unités 
 La lettre o (minuscule) est le symbole de l'octet (abréviation généralisée mais ne correspondant pas à une norme officielle).

 Divers 
 Voir de O0 à O99.
 O (majuscule) est l'abréviation d'Ouest.
 La lettre O est parfois utilisée pour remplacer le chiffre 0 (zéro).
 O' est une particule utilisée dans certains noms de famille d'origine irlandaise. Exemple : O'Brien. Elle a pour origine Ó signifiant petit-fils en gaélique.
 Le type O est une locomotive à vapeur construite entre 1890 et 1928.
 Oô est une commune française de Haute-Garonne.
 Ø''', lettre utilisée dans plusieurs langues, scandinaves entre autres.

Notes et références 

Symbole chimique
Homonymie de patronyme